Die Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis listet alle Führenden der Einzelwertung der Tennisweltrangliste der ATP seit Einführung des Rankings am 23. August 1973 auf.

Die aktuelle Nummer 1 ist Novak Đoković aus Serbien.

Seit Einführung der Wertung hatten insgesamt 28 Spieler die Spitze der Tennisweltrangliste inne. Erster Weltranglistenführender war der Rumäne Ilie Năstase. Mit 380 Wochen wird Novak Đoković insgesamt am längsten als Weltranglistenerster geführt. Roger Federer hält den Rekord für den längsten Zeitraum ohne Unterbrechung an der Spitze der Rangliste mit 237 Wochen. Den Rekord für die meisten auf Position 1 beendeten Spielzeiten hält Novak Đoković mit 7. Pete Sampras hat dies sechsmal in Folge erreicht. John McEnroe hat die Spitzenposition 14 Mal und damit häufiger als jeder andere Spieler erobert beziehungsweise zurückerobert.

Weltranglistenerste im Jahresverlauf 
 Spieler: gibt den Namen des Spielers an. Die Nummer in Klammern hinter dem Namen gibt an, der wievielte Athlet der Spieler an der Weltranglistenspitze war.
 von: gibt den Tag an, an dem der Spieler die Spitzenposition erreichte.
 bis: gibt den Tag an, an dem der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führender der Weltrangliste war.
 Wochenzahl: gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte.

Stand: 13. März 2023 (vom 16. März bis zum 21. August 2020 war die ATP Tour aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen)

Weltranglistenerste am Jahresende 
Anmerkung: Die Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal der Spieler zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beenden konnte.

Spieler nach Wochen an der Weltranglistenspitze 
 Spieler: Gibt den Namen des Spielers an. Der aktuelle Führende ist in Fettschrift hervorgehoben.
 erstmals am: Gibt das Datum an, an welchem der Spieler erstmals an der Weltranglistenspitze stand.
 Wochen: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand. Nach diesem Wert richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.
 Serie: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler während seiner längsten Serie ununterbrochen an der Weltranglistenspitze stand.

Stand: 13. März 2023

Weblinks 
 Ranking-Seite der ATP (englisch)

!
Weltranglistenerste Einzel
Tennis, Weltranglistenerste Herreneinzel
Liste (Weltrangliste)